Als Plünderung Roms werden folgende Ereignisse bezeichnet:

 Plünderung Roms 387 v. Chr. durch die Gallier unter Brennus, siehe Schlacht an der Allia
 Plünderung Roms (410) durch die Westgoten unter Alarich
 Plünderung Roms (455) durch die Vandalen unter Geiserich
 Plünderung Roms (472) durch germanische Hilfstruppen unter Ricimer
 Plünderung Roms (546) durch die Ostgoten unter Totila
 Plünderung Roms (846) durch die Sarazenen
 Plünderung Roms (1084) durch den deutschen Kaiser Heinrich IV. bzw. die Normannen unter Robert Guiscard
 Sacco di Roma (1527) durch meuternde Truppen Kaiser Karls V.